Henri Nafilyan est né en 1956 à Paris. Il est le petit-fils de Léon Nafilyan.

Biographie 
Né en 1956 à Paris, il étudie l'écriture à l'École normale de musique de Paris, en privé auprès du compositeur Claude Prior et en autodidacte.

Chef d’orchestre, Henri Nafilyan fonde son propre orchestre de chambre dès l’âge de 15 ans et dirige avec cet ensemble des œuvres du grand répertoire, comme les Concertos brandebourgeois de Bach au château de Versailles, les Métamorphoses de Richard Strauss, salle Pleyel, mais aussi de nombreuses partitions d’auteurs du  et d’auteurs vivants notamment au Musée Guimet à Paris. Son action à Guimet est remarquée par la critique mais peu soutenue par la ville de Paris.

Au catalogue de ses œuvres (70 opus) figurent entre autres huit quatuors à cordes et un opéra (Le Palindrome ou le destin d’Othello sur un livret de Max Héron). Il reçoit la mention spéciale du jury au concours de composition musicale Blaise Pascal (Clermont-Ferrand 2009) pour une œuvre composée pour quatuor à cordes et voix.

Henri Nafilyan est également directeur du Conservatoire de musique Marietta Alboni à Paris, établissement qu’il a fondé en 1985. Son activité s’étend aussi au domaine du bénévolat où, au sein de l’Œuvre Falret, il anime ateliers et concerts en faveur de personnes en souffrance psychique. Il siège au conseil syndical du SNAC (syndicat national des auteurs et compositeurs) et représente son syndicat au conseil d’administration de la SEAM (société des éditeurs et auteurs de musique) et aux commissions du FCM (fonds de création musicale). Il est aussi le fondateur, avec Jean-François Alexandre, de l'Univers symphonique européen, association destinée à financer l'Orchestre symphonique des Pays d'Europe.

Œuvres 
opus1		Duo pour timbales et violon					1969	
2		Suite pour violon et piano					1976
3	Nuit à Aix-en-Provence, mélodie pour mezzo-soprano et grand	orchestre				1976	
4		Quatuor à cordes n°1						1976	
5	Triptyque ( version)						1976
6		Adagio pour violon, timbales, orgue et cordes		1978	
7		Partita ("symphonie pour violon solo")			1978	
8		Quatuor à cordes n°2						1978	
9		Méphistoféline (mélodie pour baryton et piano)		1982
10		Chants de l’aube (3 mélodie pour Soprano et piano)	1982	
11		Suite poétique (piano)					1984
12		Rhapsodie pour un rituel d’amour (harpe et flûte)		1986
13		Prélude, fugue et postlude pour orgue				1987
14		Pièce de concert (flûte)					1990
15		Choral symphonique n°1					1992
16		Quatuor à cordes n°3						1992
17	           Sonate pour saxophone basse et timbales			1992
18	Le Sang des pierres (7 poèmes sur le vin, mélodies pour baryton et piano) 1994 										                      		
19	           Chaconne (flûte à bec basse)				           1995
20		Incantation (hautbois basson et piano)			1995
5 bis		Triptyque ( version)						1995

21	          Célébration n°1 (orchestre à vents et contrebasse)		1995	
22		Suite baroque (Trio de flûtes à bec)				1996
23		Epithalame (mélodie pour soprano et piano)		1997
24 4 poèmes de voyage au Mexique et au Guatemala (pour baryton ou Mezzo et piano)    1997   					 
25                	Symphonie de chambre 					1997	
26                     Quatuor à cordes n°4						1997
27                     3 paraphrases (piano)	   		         			1997
28	         	20 pièces sans titre (pour pianiste débutant)		1997
29		Sonate pour piano n°1						1997
30		Trio n°1 pour violon, violoncelle et piano			1998 
31		Toccata (flûte à bec alto)					1999
32		3 petites pièces pour flûte et piano				1999
33		Diptyque (quatuor de flûtes à bec) 				1999
34		Cavatine (flûte à bec alto)					1999
35		Sonate pour hautbois et piano				1999
36		Stèles (piano)							1999
37		Noèmes (piano)						2000
38		Trio à cordes	n°1						2000
39		Trio pour alto, guitare et flûte				2000
40		Sonate pour violoncelle et piano				2001
41		Sonate pour violoncelle					2002
42                 	3 poèmes d’amour (baryton basse et piano)		2002	
43		Trirène (violon et piano)					2002
44		Caprice (violon)						2004
45		Zeus (3 mélodies pour soprano, flûte et piano)		2004
46		Bacchanale (flûte et guitare)					2004
47		Quatuor à cordes n°5						2005
48		Sonate pour piano n°2					2005
49		Strophe Saphique (chant)					2006
50		Trio à cordes n°2						2006
51		Cantate du Phénix						2006
52		Suite-impromptu (violoncelle et piano)			2007
53		Quatuor à cordes n°6						2007
54		Célébration n°2 (cornet à bouquin, 3 violoncelles et piano) 2008
55		Fugue pour 3 violoncelles et piano				2008
56	           Toccata pour piano (commande de Jean Dubé)			2008
57		Quatuor à cordes n°7						2009
58		Quatuor à cordes n°8	   				 	2009	
59		Nocturne pour violon ou violoncelle et piano	 	2009
60		«Brucknérienne» pour quatuor à cordes et soprano	2009
61		Trois mélodies pour soprano et piano			2009
62		Le Palindrome ou le destin d'Othello (Opéra sur un livret de M.Héron)	2010
63               Trio pour piano, violon et violoncelle n°2  2011
64              Huit poèmes pour orgue d'après les œuvres " AVRIL" du peintre Anne Slacik (commande du Musée de Melun) 2012
65              Concerto pour violoncelle et orchestre (version avec piano) 2013
 66              Sonate n°3 pour piano 2013
 67              Valse, pourquoi pas ? pour violon et piano 2014
 68             " Jour de fête pour ensemble de cuivre" 2014
 69              Comment, une valse ? mélodie pour soprano et piano 
 70              Sonate n°4 pour piano 
 71              Gloria pour chœur mixte à quatre voix et orgue 
 72               Prière pour baryton- basse et orgue 2016
 73               Genesis pour violoncelle et piano 2016
 74               Invocation pour violoncelle et piano 2017    
75               Chromos pour orgue et violoncelle  2017
76               Intermezzo pour clarinette basse, vibraphone, harpe et contrebasse 2018
65bis           Concerto pour violoncelle et orchestre (version orchestre) 2018
77               Dixtuor à vents et piano 2019
78               Poèmes féminins, quatre mélodies pour soprano et piano (Max Héron) 2019
79               Sonate n°2 pour violoncelle et piano 2019

Discographie 
 Célébration pour orchestre à vents et contrebasse, Triptyque sur 3 poèmes de J.M.de HEREDIA  (1994) Réf.USE 001  (épuisé)
 Bacchanale, pour flûte et guitare (ballade en Amérique latine, Musica 2, 2005)
 L’œuvre pour flûtes à bec (57 min) par l’ensemble Alcyone (2008) réf : HN 01

Bibliographie 
En 1996, il publie avec Thierry Masson Le Piano pour adulte débutant. Cet ouvrage est utilisé aussi en rééducation neurologique  par le piano.

"Entretien avec un compositeur en marge des institutions" par Mariel Juventy. (Revue internationale de Musique Française n°25, )

Notes et références 

 Critique  dans le Journal "Ecouter, voir" d'
 Article paru en octobre 2018 dans le journal italien FILM TV

Voir aussi

Liens externes 
http://www.musicologie.org/Biographies/n/Nafilyan_henri.html
http://collection-bleu.lalo.pro/flipbook/kiosquequickbleu?q=henri+nafilyan
http://musique-nouvelle.fr/category/compositeur/

Compositeur français de musique classique de la période contemporaine
Naissance en 1956
Naissance à Paris